Ivan Šimonović oder Ivan Simonovič ist der Name folgender Personen:

* Ivan Šimonović (Politiker) (* 1959), kroatischer Rechtswissenschaftler, Politiker und Diplomat
 Ivan Simonovič (Handballspieler) (* 1973), slowenischer Handballspieler und -trainer